Гара () — французская и венгерская фамилии, а также топоним.

Известные носители 
 Гара, Анита (род. 1983) — венгерская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин.
 Гара, Доминик Жозеф (1749—1833) — французский публицист и политический деятель.
 Гара, Джереми (род. 1978) — канадский рок-музыкант, ударник и гитарист инди-рок-группы Arcade Fire.
 Гара, Пьер-Жан (1762—1823) — французский певец и композитор, племянник предыдущего.
 Гара, Тиция (род. 1984) — венгерская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

Топонимы 
 Гара (Венгрия) — деревня в венгерском медье Бач-Кишкун
 Гара (Франция) — коммуна во французском департаменте Шаранта
 Гара-Аузу-Су — река в Кабардино-Балкарии
 Гара-Бов — село в Болгарии (Софийская область)
 Гара-Елин-Пелин — село в Болгарии (Софийская область)
 Гара-Лакатник — село в Болгарии (Софийская область)
 Гара-Орешец — село в Болгарии (Видинская область)

Другое 
 Гара Эльхан оглы Гараев (род. 1992) — азербайджанский футболист
 Гара алтын — туркменский футбольный клуб.
 Гара-морт — псевдоним русского философа, этнографа и писателя Каллистрата Фалалеевича Жакова (1866—1926).